Schek ist der Familienname der folgenden Personen:

 Hans-Jörg Schek (* 1940), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Herbert Schek (* 1932), deutscher Motorrad-Enduro-Rennfahrer und Motorrad-Hersteller
 Jozef Schek (1921–2013), slowakischer Künstler